Schöne bzw. Schoene ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Albrecht Schöne (* 1925), deutscher Germanist
 Alfons Schöne, deutscher Fechter und Olympiateilnehmer 1900
 Alfred Schöne (1836–1918), deutscher Klassischer Philologe und Literaturhistoriker
 Angelika Schöne-Denkinger, deutsche Klassische Archäologin
 Barbara Schöne (* 1947), deutsche Schauspielerin
 Bernd Schöne (1940–2009), deutscher Ethnologe
 Bettina Schöne-Seifert (* 1956), deutsche Expertin für Medizinethik, Mitglied im Deutschen Ethikrat
 Bruno Schöne (1878–nach 1959), deutscher Landwirtschaftspolitiker
 Carl Schöne (1875–1910), deutscher Architekt

 Clara Schöne (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Dorothea Schöne (* 1977), deutsche Kunsthistorikerin
 Emil Schöne (1871–nach 1910), deutscher Pädagoge und Geograph
 Friedrich Schöne (1882–1963), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Fritz Schöne (1936–2009), deutscher Geflügelzüchter, Verbandsfunktionär und Fachpublizist
 Georg Schöne (1875–1960), deutscher Mediziner
 Gerhard Schöne (* 1952), deutscher Liedermacher
 Günther Schöne (1901–1985), deutscher Politiker (CDU)

 Heinrich Schoene (1889–1945), deutscher SA-Obergruppenführer
 Helmar Schöne (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler
 Heralt Schöne (* 1963), deutscher Ingenieurwissenschaftler und Hochschullehrer
 
 Irene Schöne (* 1942), deutsche Politikerin (SPD), MdHB
 Jens Schöne (* 1970), deutscher Zeithistoriker und Autor
 Jessica Schöne (* 1988), deutsche Moderatorin
 Joachim Schöne (1906–1967), deutscher Politiker (SPD)
 Jobst Schöne (1931–2021), deutscher evangelischer Bischof
 Johanna Schöne (1878–1920), deutsche Bildhauerin
 Johannes Schöne (Schriftsteller) (1916–2006), deutscher Pfarrer und Schriftsteller, Vater von Gerhard Schöne
 Johannes Schöne (1920–1989), deutscher Fußballspieler
 Karl Schöne (Karl Christian Ludwig Schöne; 1779–1852), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Lasse Schöne (* 1986), dänischer Fußballspieler
 Lothar Schöne (* 1949), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Lotte Schöne (1893–1977), österreichische Opern- und Liedersängerin (Sopran)
 Ludwig Schöne (1845–1935), deutsch-österreichischer Architekt
 Maja Schöne (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Maria Schöne (* 1987), deutsche Schachspielerin
 Martin Gottfried Julius Schöne (1810–1873), preußischer Politiker
 Martina Schöne-Radunski (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Max Schöne (1880–1961), deutscher Schwimmer

 Philippa Schöne (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Reiner Schöne (* 1942), deutscher Schauspieler, Musiker und Synchronsprecher
 Richard Schöne (1840–1922), deutscher Klassischer Archäologe und Museumsleiter
 Sabine Schöne (* 1974), deutsche Squashspielerin
 Stephan Schöne (* 1962), deutscher Handballspieler, -trainer und -manager
 Susanne Schöne (* 1982), deutsche Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Thomas Schöne (* 1967), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Warstein
 Torsten Schöne (* 1959), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Walter Schöne (1885–1943), deutscher Zeitungswissenschaftler
 Werner Schöne (1920–1986), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Wilhelm Schöne (1887–nach 1957), deutscher Klassischer Philologe und Herausgeber

Siehe auch 
 dichterisch Schönheit
 Schön
 Liste der Herrscher mit dem Beinamen „Schöne“

Weblinks 
 Schöne bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname